Le château de Balivet est un château moderne situé  à Liernais (Côte-d'Or) en Bourgogne-Franche-Comté .

Localisation 
Le château est situé à la sortie nord-ouest du village sur la RD 17b au lieu-dit l'Huis Billard.

Historique 

Le château, dont la chapelle castrale est la seule église du village au , est une possession des ducs de Bourgogne qui l‘échangent en 1210 à Hervé de Nevers avec 300 livres pour le fortifier contre son château de Grignon. En 1438, le château est pillé par le écorcheurs avec lesquels il reste cependant suspect d’avoir traité l’année suivante. Louis de Gonzague et son épouse Henriette de Clèves séjournent fréquemment au château dont l'essentiel est détruit dans la seconde moitié du  avec le passage du régiment de Jean de Gassion. La tour forte, encore debout en 1673, s'effondre et en 1774 l'abbé Courtépée écrit : « à Liernais les comtes de Nevers y avaient une forteresse presque toute démolie». En 1854, Edmond Balivet construit un nouveau château au nord de l’ancienne forteresse dont on retrouve quelques traces au sud du village à l'Huis Blondeau (ou vieux château). Ses descendants en sont toujours propriétaires.

Architecture 

Situé dans un grand parc avec deux bassins, des dépendances agricoles et un étang, le château de Balivet comprend un corps de bâtiment à deux étages avec mansarde, flanqué de deux longues tours rondes à toit conique. A l'arrière, une grande tour octogonale qui abrite un escalier est surmontée d'un belvédère vitré datant au début du .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or
 Château des Trois-Epis sur la même commune au lieu-dit l'Huis Blondeau

Liens externes 

Balivet